Hassebrauk ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hassebrauk (1905–1974), deutscher Maler und Zeichner
 Kurt Hassebrauk (1901–1983), deutscher Phytomediziner